Кубок Европы по марафону 1994 прошёл 7 (женщины) и 14 августа (мужчины) в рамках чемпионата Европы по лёгкой атлетике в Хельсинки, столице Финляндии. Турнир состоялся в пятый раз в истории и впервые после 6-летнего перерыва. Возвращение Кубка в международный календарь не стало полноценным: с 1994 года его стали проводить совместно с летним первенством Европы по лёгкой атлетике. Участники разыгрывали только командный приз в соревнованиях у мужчин и женщин. В то же время медали в индивидуальном первенстве вручались в рамках чемпионата Европы.

В общей сложности на старт обновлённого Кубка Европы в составе команд вышли 88 атлетов из 12 стран Европы. У женщин участвовали 7 сборных (38 участниц), у мужчин — 9 (50 участников). Каждая страна могла выставить до 6 человек в каждый из двух забегов. Победители определялись по сумме результатов 4 лучших участников.

Командное первенство

Мужчины 

Курсивом выделены участники, чей результат не пошёл в зачёт команды

Женщины 

Курсивом выделены участницы, чей результат не пошёл в зачёт команды

Индивидуальное первенство

Мужчины

Женщины

Ссылки 
 
 

Кубки Европы по марафону
Август 1994 года
Спорт в Финляндии в 1994 году
1994 год в лёгкой атлетике
Международные спортивные соревнования в Хельсинки